Piero Montecchi (fumettista)
Piero Montecchi (cestista)